Летняя Универсиада 1979 — X летняя Универсиада, была проведена в Мехико (Мексика) с 2 по 13 сентября 1979 года. В соревновании принимало участие 2 974 спортсмена из 94 стран мира (на момент проведения универсиады — несомненный рекорд). Основные мероприятия (открытие, закрытие и некоторые виды соревнований) прошли на Олимпийском стадионе Мехико.

Виды спорта 
Программа Универиады состояла из соревнований по 10 видам спорта.

Медали

Ссылки 
 История универсиад — сайт FISU